CTNNB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 781 амінокислот, а молекулярна маса — 85 497.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, транскрипція, регуляція транскрипції, нейрогенез, сигнальний шлях Wnt, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Катеніни